Por Race of Champions pode estar à procura de:

 Race of Champions, organizada por Michèle Mouton e Fredrik Johnson no final de cada ano
 Race of Champions (Estádio do Dragão), realizada nos dias 5 e 6 de Junho no Estádio do Dragão

Desambiguação